Аире Либре има више значења:
 Аире Либре (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аире Либре, Ла Мина (Тезиутлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аире Либре, Километро 15 (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику